El término  Borne tiene diversas acepciones, entre ellas:

En geografía 
 Borne, municipio de la provincia neerlandesa de Overijssel;
 Borne, población del departamento francés de Ardèche;
 Borne, población del departamento francés de Alto Loira;
 Borne, municipio del distrito de Salzlandkreis, en Alemania;
 Borne, río francés de la Alta Saboya;
 Borne, río franco-suizo;
 El Borne, zona del barrio de La Ribera de Barcelona (España), en ocasiones utilizado como sinónimo del barrio mismo:

Otras 
 Mercado del Borne, en el barrio de La Ribera, en Barcelona (España);
 Paseo del Borne, una vía del centro de la ciudad de Palma de Mallorca (España);
 Borne es el nombre dado en electricidad a cada uno de los terminales de metal en que suelen terminar algunas  máquinas y aparatos eléctricos, y que se emplean para su conexión a los hilos conductores;
 El nombre común de la planta '''''laburnum anagyroides.